Rio Cana-brava
 Usina Hidrelétrica de Cana Brava